Desdémone peut désigner :
 Desdémone, personnage de la pièce de théâtre Othello ou le Maure de Venise de William Shakespeare ;
 Desdémone, satellite naturel de la planète Uranus ;
 (666) Desdémone, un astéroïde.

Voir aussi